Een vreemdelingenlegioen is een legereenheid behorend bij een bepaalde staat, die voornamelijk  bestaat uit buitenlanders. 

Diverse landen hebben in het verleden een vreemdelingenlegioen gehad. Ook het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger was in vele opzichten een vreemdelingenlegioen.

De enige overgebleven legioenen zijn die van Frankrijk en Spanje.
 Frans Vreemdelingenlegioen
 Spaans Vreemdelingenlegioen.

Het Vreemdelingenlegioen in de populaire cultuur 
In de populaire cultuur wordt het Vreemdelingenlegioen veelal afgebeeld als een plaats waar mannen naartoe gaan om "te vergeten" en een nieuw leven te beginnen, maar ook als schuilplaats voor schurken en mannen die op de vlucht zijn voor de arm der wet. Dit beeld is in veel films en televisiereeksen aangewend, in het bijzonder in de verschillende versies van Beau Geste. 

Enkele films met het Vreemdelingenlegioen als kader:
 Beau Geste (oorspronkelijk een boek van P.C. Wren uit 1924; verfilmd in 1926, 1939 (met onder anderen Gary Cooper) en 1966)
 The Last Remake of Beau Geste (comedyfilm uit 1977 met onder anderen Marty Feldman)
 Beau Hunks (1931, comedyfilm met Laurel en Hardy)
 Abbott and Costello in the Foreign Legion (1950, met het komische duo Abbott en Costello)
 Beau Travail (1999, Frankrijk, met onder anderen Denis Lavant. Deze film is gebaseerd op het boek Billy Budd van Herman Melville, maar dan gesitueerd in de context van het Vreemdelingenlegioen)
 Légionnaire (1999, VS, regisseur: Peter MacDonald, met onder anderen Jean-Claude Van Damme). Deze film vertelt het verhaal van een bokser die weigert een belangrijk gevecht te verliezen, en daardoor door de maffia wordt achtervolgd. Hij moet het Legioen invluchten.

Militaire eenheid